Бененсон — еврейская фамилия. Известные носители:
 Бененсон, Евсей Исаакович (1923—?) — советский инженер-механик, конструктор, специалист в области турбостроения, лауреат Ленинской премии. 
 Бененсон, Залман Михайлович (1922—2006) — доктор технических наук, профессор, военный конструктор.
 Бененсон, Питер (1921—2005) — английский юрист, основатель международной правозащитной организации Международная амнистия.